MOZ oder Moz steht für:
 Flugplatz Moorea in Französisch-Polynesien (IATA-Code)
 Märkische Oderzeitung, eine deutsche Tageszeitung der Region Ostbrandenburg 
 Mittlere Ortszeit, siehe Sonnenzeit
 MOZ (Zeitschrift) „MOZ – Alternative Monatszeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur“ (1984–1990)
 Mosambik, Länderkürzel nach ISO 3166
 Motor-Oktanzahl, Maß der Kraftstoff-Klopffestigkeit für Ottomotoren
 Moz (Wajoz Dsor), antike Stadt im Süden Armeniens

Personen:
 Morrissey (* 1959), englischer Rocksänger
 MOZ (Rapper), österreichischer Rapper

Siehe auch:
 Mootz
 Motz (Begriffsklärung)

Abkürzung